Максимычев, Николай Алексеевич (1912-1975) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. 
 Максимычев, Дмитрий Игоревич (род. 1961) — российский дипломат.